Fra Lujo Zloušić, krsnog imena Ivan, (Vareš, 8. prosinca 1895. – 25. listopada 1969.), hrvatski franjevac, odgojitelj, prosvjetni djelatnik, crkveni dužnosnik, umro na glasu svetosti Angažirao se za obnovu crkve i svetišta u Olovu.
Vareški je kraj dao znamenite franjevce i svećenike Franjevačkoj provinciji Bosni Srebrenoj, poput fra Matije Divkovića, fra Filipa Lastrića, fra Grge Ilijića Varešanina a Zloušić pripada ovom nizu.

Životopis 
Rođen je u Varešu 8. prosinca 1895. Osnovnu školu završio je u Varešu, a potom je upisao Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom, koju je pohađao od 1906. do U gimnaziji je bio pročelnik Marijine kongregacije i urednik đačkog lista Cvijet. Godinu novicijata proveo je Gučoj Gori od 1911. do 1912., uzevši redovničko ime: fra Ljudevit. Bogosloviju je studirao u Sarajevu od 1915. do 1918., a u jednom mandatu je bio pročelnik bogoslovskog Zbora  Jukić. Mladu misu je proslavio u Varešu, 16. lipnja 1918.

Nakon toga, starješinstvo Provincije ga je poslalo na studij matematike i fizike u Beč. Odatle se zbog političkih promjena u Monarhiji brzo vratio u Zagreb, gdje je 1922. diplomirao matematiku i fiziku. Iste godine postavljen je za profesora matematike i fizike u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom i ondje proveo 47 godina, sve do smrti 1969. Osim profesorske službe bio je odgojitelj u Sjemeništu, deset godina odgojitelj klerika, upravitelj Marijine kongregacije i ravnatelj Gimnazije. Obnašao je i visoke službe u svojoj Provinciji: triput je bio zamjenik provincijala, definitor, a bio je i vizitator u dalmatinskoj franjevačkoj Provinciji. Spadao u skupinu visočkih učitelja svetački dosljednih svjedoka franjevačkog identiteta: fra Lujo Zloušić, fra Rastko Drljić,  fra Šimo Šimić, fra Borivoje Piplica, fra Alojzije Ištuk, fra Ignacije Gavran i dr.

Izvori

Vanjske poveznice 
Fra Lujo Zloušić (8.12.1895. – 25.10.1969.) Osvrt na život i djelo fra Luje, autor fra Slavko Topić, Svjetlo riječi, listopad 2017.

Životopisi, Vareš
Bosanskohercegovački franjevci
Odgoj i obrazovanje u Bosni i Hercegovini